demarkacja (medycyna)
 demarkacja (prawo)
 Problem demarkacji – filozoficzny problem rozróżnienia nauki od innych dziedzin

Zobacz też:
 linia demarkacyjna